Chama puede referirse a:

 Chama, vocablo coloquial de Venezuela que es sinónimo de chica, chico, muchacha o muchacho.
 Chama, una villa en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Chama, localidad de Zambia.
 Río Chama, curso fluvial de Venezuela.
 Río Chama, curso fluvial de Estados Unidos.
 Sierra de Chamá, serranía en el centro de Guatemala.